Diospyros hispida är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av A. Dc. Diospyros hispida ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Utöver nominatformen finns också underarten D. h. hispida.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
hispida